Ця стаття є Списком етапів Чемпіонату України з кільцевих перегонів, що проводиться з 1994 року.

Список

Примітки 

Кільцеві автоперегони
Списки:Спорт в Україні